Собковка — топоним

Украина 
 Собковка — село,  Новосанжарский район,  Полтавская область
 Собковка — село,  Уманский район,  Черкасская область